Schuckert ist der Familienname folgender Personen:
 Margarete Schuckert (1896–1981), deutsche Politikerin
 Sigmund Schuckert (1846–1895), deutscher Elektrotechniker und Gründer der Firma Schuckert & Co.
 Tobias Schuckert (* 1975), deutscher evangelischer Theologe, Missionswissenschaftler und Professor für Interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft

Sonstiges
 Schuckert & Co., deutsches Elektrizitätsunternehmen mit Sitz in Nürnberg, 1873 gegründet
 Siemens-Schuckertwerke, deutsche Elektrotechnikfirma, die 1966 in der Siemens AG aufging

Siehe auch:
 Shugart